Thekla - um nome feminino.

Também pode se referir a:

Thekla Walentinowicz
586 Thekla
Cotovia-montesina - ave cujo nome científico é Galerida theklae

Desambiguação